Ашшур-реш-иши:

 Ашшур-реш-иши I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1133 — 1115 годах до н. э.
 Ашшур-реш-иши II — царь Ассирии, правил приблизительно в 972 — 967 годах до н. э.